

Miejscowości i ich części w Polsce

Miejscowości na Ukrainie 
 Stawki – wieś na Ukrainie w obwodzie lwowskim
 Stawki – wieś na Ukrainie w obwodzie rówieńskim
 Stawki – wieś na Ukrainie w obwodzie winnicki
 Stawki – wieś na Ukrainie w obwodzie tarnopolskim, w rejonie husiatyńskim
 Stawki – wieś na Ukrainie w obwodzie wołyńskim
 Stawki – wieś na Ukrainie w obwodzie tarnopolskim, w rejonie zaleszczyckim

Stawy w Polsce 
 Stawki – stawy w woj. wielkopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Wadowice
 Stawki – stawy w woj. wielkopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Wieprz
 Stawki – stawy w woj. śląskim, w pow. tarnogórskim, w gminie Miasteczko Śląskie

Inne 
 Stawki – wieś na Białorusi
 Stawki – osiedle w Warszawie
 Stawki – dawna gromada, jednostka podziału terytorialnego PRL w latach 1954–1972
 ulica Stawki w Warszawie – ulica w Warszawie

Zobacz też 
 Miłkowice-Stawki – wieś w Polsce, w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim, w gminie Drohiczyn
 Stawki Żytniowskie – część kolonii Żurawie w Polsce położona w województwie opolskim, w powiecie oleskim, w gminie Rudniki
 Stawki Cieciułowskie – kolonia w Polsce położona w województwie opolskim, w powiecie oleskim, w gminie Rudniki, w sołectwie Cieciułów

Przypisy